Rostock (stad), een stad in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
 Rostock (Amt), een Amt in het Duitse Rijk (1921-1933)
 Landkreis Rostock, een district in het Duitse Rijk en de DDR (1934-1952) 
 Bezirk Rostock, een district (Bezirk) in de voormalige DDR (1952-1990)
 Kreis Rostock-Land, een district in het Bezirk Rostock in de DDR (1952-1990)
 Kreis Rostock-Land, een district in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren (1990-1994)
 Landkreis Rostock, een district in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren (2011-heden)
 Rostock (Namibië), een plaats in Namibië
 Rostock (Oostenrijk), een plaats in Oostenrijk